Эйдскуг () — коммуна в губернии Хедмарк в Норвегии. Административный центр коммуны — город Скоттеруд. Официальный язык коммуны — букмол. Население коммуны на 2007 год составляло 6397 чел. Площадь коммуны Эйдскуг — 640,67 км², код-идентификатор — 0420.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

Известные уроженцы 
 Бёрли, Ханс (1918—1989)  — норвежский поэт и писатель.

См. также 
 Коммуны Норвегии

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии